Театра́льная пло́щадь — центральная площадь города Кирова. Располагается на пересечении улиц Московской, Карла Маркса и Карла Либкнехта.
Популярное место для отдыха студентов (около площади сосредоточено большое количество учебных заведений) и прогулок с детьми (постоянно организуются детские развлечения: продаются сладости и игрушки, проводятся катания на лошадях и пони). Среди местных жителей называется как «Театралка».

Театральная площадь — центр культурной жизни Кирова, где проходят почти все культурно-массовые мероприятия. 9 мая на площади проходит парад Победы, тут же отмечаются день города, день молодежи и другие праздники, организуются концерты.

Здания 

На площади находятся здания Кировского драматического театра, Областного законодательного собрания, 2 корпуса Вятского Государственного Университета, Вятская православная гимназия, корпус Областного художественного музея имени братьев Васнецовых и многие другие исторические здания.

История 
Образовавшись на пересечении одной из основных в своё время улиц, Московской и Владимирской, некоторое время в конце XVIII — начале XIX веков площадь называлась Хлебной. На ней стояли хлебные амбары, лавки, был трактир. После 1812 года Хлебная площадь была перенесена, постройки разобраны, а само место полвека пребывало в запущенном состоянии, огромное пространство превращалось осенью и зимой в лужи и непроходимую грязь. В 1863 году губернато решает разбить тут на пожертвования граждан сквер. В 1876 году новый губернатор отводит тут место для нового городского театра (ныне - Кировский драматический театр), который также планировалось строить на пожертвования. В декабре 1877 года состоялся первый спектакль, а площадь получила новое название — Театральная. В 1936 году началась стройка нового здания театра, в 1949 году было построено здание Дома Советов. В центре площади находился памятник В. И. Ленину, который был перенесен в 1939 году в сквер около Центральной гостиницы и в 1950-е годы заменен фонтаном. К 1967 году было построено здание Вятского государственного университета. Первоначально около дома Советов предполагалось поставить памятник С. М. Кирову. Вероятно, поэтому некоторое время площадь называли площадью Кирова или Административной. Затем вплоть она именовалась площадью Конституции, но 29 декабря 1989 года официально утверждено название Театральная.

Исторические и культурные памятники 
 Памятник В. И. Ленину
 Дворец Советов
 Фонтан
 Памятник Шаляпину

Примечания

Литература 
 Вятка. Памятники и памятные места. — Киров, 2002

Ссылки 
 Театральная площадь на сервисе Яндекс.Панорамы.

Улицы Кирова